Cesarini puede referirse a:
Giuliano Cesarini (1398-1444), cardenal italiano.
Nino Cesarini (1899-1943), modelo italiano.
Renato Cesarini (1906-1969), futbolista italiano, quien, a su vez, ha dado nombre:
Al Club Renato Cesarini, escuela de fútbol de Rosario (Argentina).
A la zona Cesarini, denominación que usan los comentaristas deportivos para referirse a los últimos minutos de un partido.